Флаг Нижнесерги́нского городского поселения является официальным символом муниципального образования Нижнесергинское городское поселение Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4219.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого проходит зелёная полоса в 1/8 полотнища; в центре, вплотную к краю зелёной полосы, помещено изображение белого с жёлтыми рогами лося на жёлтой скале.

Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Лось — знак принадлежности к Нижнесергинскому муниципальному району.

Зелёная полоса служит указанием на природные богатства территории.

Волнистая полоса символизирует реку Серга, давшую название городу и району.

Также фигуры и цвета флага указывают на природные чистоту и богатство территории.

Примечания 

Нижние Серги